P180 est un sigle qui peut faire référence à :

 BRM P180, une formule 1 de l’écurie britannique British Racing Motors ;
 Piaggio P180 Avanti, un avion d’affaire italien.